Le nom Pablo a été utilisé pour nommer plusieurs cyclones tropicaux.

Atlantique nord 

 Tempête tropicale Pablo (1995), un système ayant vécu seulement en mer ;
 Ouragan Pablo (2019), un système se formant tard en saison au sud-ouest des Açores mais ne devenant un ouragan de catégorie 1 que très au nord-est de l'archipel sans causer de dommages.

Pacifique nord-ouest 

 Dépression tropicale Pablo (2004), reconnu comme telle par PAGASA mais pas par les autres centres de prévision ;
 Tempête tropical Higos (2008) (T0817, 21W), appelée Pablo aux Philippines qu'elle frappa ;
 Typhon Bopha (2012) (T1224, 26W), cet typhon très intense est appelé Pablo aux Philippines et frappa Mindanao. Le nom Pablo fut ensuite retiré à cause des dommages et pertes de vie. Le PAGASA remplaça par Pepito dans ses listes pour les années suivantes.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme
Typhon homonyme